John McCann (1905–1980) – irlandzki polityk
 John McCann (ur. 1934) – szkocki piłkarz
 John Jack McCann (1910–1972) – brytyjski polityk
 John P. McCann – amerykański pisarz, aktor i producent filmów animowanych
 John Paul McCann – irlandzki zawodnik polo, uczestnik letnich igrzysk olimpijskich w 1908 r.